Маргарит — мінерал;
 Маргарит — збірник слів Івана Золотоустого.